Кресто́вский о́стров:
 Крестовский остров — остров в дельте Невы в Санкт-Петербурге.
 «Крестовский остров» — станция Петербургского метрополитена.
 Крестовский — остров в Якутии, самый крупный из Медвежьих островов.